Sònia Gelmà est une journaliste sportive catalane.

Biographie 
De 2000 à 2016, elle a travaillé pour la rubrique sports de RAC1.

Depuis , il présente l'émission quotidienne Tot Costa, avec Jordi Costa, sur Catalunya Ràdio.

Elle contribue régulièrement au journal El Periódico pour la rubrique sports.

Références 

Journaliste catalane